Andrzej Szczudlik (1900–1971) – działacz robotniczy, członek PPS, PZPR, starosta sanocki, poseł na sejm PRL II kadencji
 Andrzej Szczudlik – profesor neurologii